El Torneig de Monterrey 2011, conegut oficialment com a Abierto Monterrey 2011, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International tournaments de la WTA. La tercera edició del torneig i es va celebrar entre el 28 de febrer i el 6 de març de 2011 al Sierra Madre Tennis Club de Monterrey, Mèxic.

Tant la russa Anastassia Pavliutxénkova com la parella txeca Iveta Benešová i Barbora Záhlavová-Strýcová van defensar el títol aconseguit en l'edició anterior.

Quadre individual femení

Quadre doble femení

Enllaços externs 
 Quadre individual femení  
 Quadre doble femení 

2011
WTA Tour 2011